Wytsman ist der Name von:
Juliette Wytsman (1866–1925), belgische Malerin, besonders von Blumen, geborene Trullemans, mit Rodolphe Wytsman verheiratet
Philogène Auguste Galilée Wytsman (1866–1925), belgischer Entomologe und Ornithologe
Rodolphe Wytsman (1860–1927), belgischer Maler (Impressionist)